

Patronymie 
Gordeïev (masculin ; )  ou Gordeïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Artiom Gordeïev (1988-), joueur de hockey sur glace russe
 Ekaterina Gordeïeva (1971-), patineuse artistique russe
 Irina Gordeïeva (1986-), athlète russe, spécialiste du saut en hauteur

Littérature 
 Thomas Gordéiev, premier roman de Gorki (1866-1938), publié en 1899

Patronyme russe